Ленва (Лёнва) — топоним:
 Лёнва — исчезнувшее село в Пермском крае, вошедшее в состав города Березники.
 Ленва — деревня, Ильинский район, Пермский край, Россия.

реки
 Лёнва (верхний приток Камы) — впадает чуть выше г. Березники, примерно в 900 км от устья Камы.
 Лёнва (средний приток Камы) — впадает чуть ниже г. Березники, в 881 км от устья Камы.
 Лёнва (нижний приток Камы) — впадает выше г. Добрянка, в 776 км от устья Камы.
 Ленва (приток Пожвы) — река в России, протекает в Пермском крае, приток Пожвы.
 Ленва — река в России, протекает в Добрянском районе Пермского края, впадает в Камское водохранилище.
 Ленва — река в России, протекает в Ильинском районе Пермского края, левый приток Чермоза.
 Ленва — река в России, протекает в Юсьвинском районе Пермского края, левый приток Чермоза.
 Ленва — река в России, протекает в Красноярском крае, правый приток Пясины.

См. также 
 Лёнви